ADAG steht als Abkürzung für:

 Allianz Deutschland (Allianz Deutschland AG), deutsche Versicherungsgruppe
 Reliance - Anil Dhirubhai Ambani Group, indischer Mischkonzern

Abkürzung